Fábio da Silva (ur. 1983) – lekkoatleta brazylijski, skoczek o tyczce
 Fábio da Silva (ur. 1990) – piłkarz brazylijski, obrońca